Огненный вихрь может обозначать:

  cмерч-вихрь, образовавшийся над огнём (в очаге либо на пожаре).
 Огненный вихрь американский художественный фильм 1991 года.